Menace to Society (en français « menace envers la société ») est une expression anglaise pouvant faire référence à :
 Menace to Society, second album studio de Lizzy Borden, sorti en 1986 ;
 Menace to Society, second album studio du groupe de heavy metal  (avec Paul Di'Anno), sorti en 1996 ;
 Menace to Society ou Menace II Society, film américain d'Albert et Allen Hughes sorti en 1993.